KARR má více významů:

 Knight Automated Roving Robot – označení vozu budoucnosti ze seriálu Knight Rider (objevil se v epizodách 1x09 a 3x06)
 Knight Auto-Cybernetic Roving Robotic-Exoskeleton – označení vozu budoucnosti ze seriálu Knight Rider – Legenda se vrací, který volně navazuje na původní seriál.

příbuzné termíny:
 KITT – pozdější a lépe naprogramované verze vozů KARR (oba vozy z obou seriálů mají svého KITTa)

Zkratky